Niemcy:
 Auma – dzielnica Auma-Weidatal
 Auma – rzeka
 Auma-Weidatal – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Greiz
 Auma-Weidatal – była wspólnota administracyjna

Zobacz też:
 AUMA Riester